Анаевское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Зубово-Полянском районе Мордовии Российской Федерации.

Административный центр — село Анаево.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Мордовия от 7 февраля 2005 года № 12-З «Об установлении границ муниципальных образований Зубово-Полянского муниципального района, Зубово-Полянского муниципального района и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района».

Законом от 17 мая 2018 года N 40-З Студенецкое сельское поселение и сельсовет были упразднены, а входившие в их состав населённые пункты (село Студенец и посёлки Искра и Тупик 9 км) были включены в состав Анаевского сельского поселения и сельсовета с административным центром в селе Анаево.

Законом от 24 апреля 2019 года, в Анаевское сельское поселение (сельсовет) были включены все населённые пункты двух упразднённых сельских поселений (сельсоветов): Вадово-Селищинского и Каргашинского.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Зубово-Полянского района
Сельские поселения Мордовии